Francesco La Rosa ist der Name folgender Personen:

* Francesco La Rosa (Fußballspieler, 1926) (1926–2020), italienischer Fußballspieler
 Francesco La Rosa (Fußballspieler, 1961) (* 1961), italienischer Fußballspieler